Horntvedt ist der Familienname von:

 Kristian Horntvedt (* 1982), norwegischer Skilangläufer

Sonstiges:
 Horntvedt-Gletscher, Gletscher auf der Bouvetinsel im Südatlantik